Николай Орлов:
 Орлов, Николай Иванович (1860—1918) — русский архитектор.
 Орлов, Николай Иванович (1873—1923) — русский врач, гигиенист, доктор медицины, профессор
 Орлов, Николай Иванович (1891—1920) — участник Гражданской войны, офицер Добровольческой армии. Возглавил орловский мятеж в Симферополе в январе 1920 г.
 Орлов, Николай Иванович (1895—1965) — советский военный деятель, участник Первой мировой войны, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, генерал-майор.